Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2020 i 2021 jako 29. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie pod jednoczesną nazwą marketingową Pro Hockey Ligasy.

Z powodu trwającej pandemii COVID-19 dokonano zmian w zakresie liczby uczestników ligi. Ze składu usunięto HK Astana oraz uzbecki Humo Taszkent. Do sezonu 2020/2021 przyjęto trzy kazachskie zespoły, które zostały wyłączone z rozgrywek rosyjskiej WHL edycji 2020/2021 tj. Nomad Nur-Sułtan, Saryarka Karaganda, Torpedo Ust-Kamienogorsk, a także dopuszczono drużynę juniorską Barysu, tj. Snieżnyje Barsy, dotychczas występującą w rosyjskich rozgrywkach MHL. Łącznie w rozgrywkach wystartowało 13 drużyn.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

W sezonie zasadniczym pierwsze miejsce zajęło Torpedo.

Faza play-off 

Złoty medal mistrzostw Kazachstanu zdobyła drużyna Saryarki Karaganda, srebrny medal Arłan Kokczetaw, a brązowe medale przyznano drużynom Torpedo Ust-Kamienogorsk i Nomadu Nur-Sułtan.

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu władze ligi przyznały nagrody indywidualne dla zawodników.
 Najlepszy bramkarz: Ilja Rumiancew (Arłan Kokczetaw)
 Najlepszy obrońca: Edgars Siksna (Saryarka Karaganda)
 Najlepszy napastnik: Wadim Bierdnikow (Arłan Kokczetaw)
 Najlepszy młodzieżowiec: Iwan Zinczenko (HK Aktobe / Bejbarys Atyrau)
 Najlepszy zawodnik (wybrany przez Parimatch): Dmitrij MichajłowDmitrij Michajłow (Saryarka Karaganda)

Przypisy 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2020 w hokeju na lodzie
2021 w hokeju na lodzie
2020 w Kazachstanie
2021 w Kazachstanie